Bayside bezeichnet mehrere Orte:

 Bayside City, Stadt in Victoria, Australien

in den Vereinigten Staaten:
 Bayside (Baldwin County, Alabama)
 Bayside (Morgan County, Alabama)
 Bayside (Connecticut), im Fairfield County – nicht mehr existent
 Bayside (Florida), im Hillsborough County
 Bayside (Kalifornien), im Humboldt County
 Bayside (Hancock County, Maine)
 Bayside (Waldo County, Maine)
 Bayside (Massachusetts), im Plymouth County
 Bayside (New Hampshire), im Rockingham County
 Bayside (New York), im Queens County
 Bayside (Rhode Island), im Kent County
 Bayside (Tennessee), im Roane County
 Bayside (Texas), im Refugio County
 Bayside (Accomack County, Virginia)
 Bayside (Mathews County, Virginia)
 Bayside (Virginia Beach), Stadtteil von Virginia Beach, Virginia
 Bayside (Westmoreland County, Virginia)
 Bayside (Wisconsin), im Milwaukee County
 Bayside East, im Hillsborough County, Florida
 Bayside Gardens, im Tillamook County, Oregon
 Bayside Hamlet, im Sussex County, Delaware
 Bayside Key, im Hillsborough County, Florida
 Bayside Keys, im Worcester County, Maryland
 Bayside South, im Hillsborough County, Florida
 Bayside Terrace, im Harris County, Texas

Sonstiges:
 Bayside (Band), US-amerikanische Rockband aus Long Island, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Bayside (Jeanerette), in Jeanerette, Louisiana, ID-Nr. 86003747
 Bayside Cemetery and Gatehouse Complex, in Potsdam, New York, ID-Nr. 03000026
 Bayside Historic District, in Bayside, Maine, ID-Nr. 96001477

Siehe auch:
 Bayside Beach
 Bayside Park